Saint-Félicien (avec un trait d'union, avec ou sans majuscules) est un nom propre désignant des lieux ou objets tirant leur dénomination, directe ou indirecte, de l'un ou l'autre des saints Félicien :
 noms de lieux, avec majuscules aux deux parties du nom ;
 noms de fromages, sans aucune majuscule.

Toponyme

Saint-Félicien, commune française du département de l’Ardèche, et le canton de Saint-Félicien

Saint-Félicien, ville canadienne du Québec dans la municipalité régionale de comté Le Domaine-du-Roy

Gastronomie 

Note : les noms de fromages, en français, ne prennent pas de majuscule lorsque le nom du fromage n'est constitué que du seul nom propre marquant l'origine du fromage.

 Le Saint-félicien, fromage originaire du Dauphiné.
 Le Saint-félicien, autre fromage originaire de l'Ardèche.

Voir aussi 
 Saint Félicien († 251), saint catholique et orthodoxe, évêque de Foligno, martyr sous Dèce ; fêté le 24 janvier.
 Saints Félicien et Prime († 286), patriciens romains et martyrs, fêtés le 9 juin.

Références